Бульвáр Вáцлава Гáвела (до 2016 года — Бульва́р Ива́на Ле́псе) — бульвар в Соломенском районе города Киева, жилой массив Отрадный. Пролегает от Гарматной улицы до Отрадного проспекта.

К бульвару Вацлава Гавела примыкают улицы Николая Василенко, Героев Севастополя, Метростроевская, Радищева, Авторемонтная, Василия Чумака, Академика Каблукова, проспект Любомира Гузара, улицы Академика Стражеско, Академика Билецкого, Качалова, Добружская и Михаила Донца.

История 
Возник в конце 1950-х годов, имел названия Бульварная улица, Высоковольтный бульвар. Начальный отрезок (до улицы Николая Василенко) был частью Измаильской улицы. Окончательно сформировался на рубеже 1950-х — 1960-х годов. Hазвание Ивана Лепсе () — с 1963 года, в честь революционного деятеля. В 1960-е — 1970-е годы чётная сторона была застроена преимущественно промышленными предприятиями.

В 1961 году по бульвару проложена трамвайная линия. Вдоль всего бульвара имеется бульварная зона.

Современное название, дано в честь Вацлава Гавела.

Важные учреждения, предприятия 
 № 1 — Соломенский ЗАГС;
 № 4 — ЗАО «Росток»;
 № 4 — GSC Game World;
 № 6 — ОАО «Киевский завод реле и автоматики»;
 № 8 — ОАО «Меридиан — завод им. С. Королёва»;
 № 8а — Киевская региональная таможня;
 № 10 — Киевский авторемонтный завод № 6;
 № 15а — детский сад № 432, ДЮСШ № 12, Центр социальной реабилитации молодёжи с функциональными нарушениями;
 № 20 — рынок Отрадный;
 № 31 — аптека № 97 КП «Фармация»;
 № 34 — Библиотека имени Е. Гуцало для детей;
 № 40а — клиника «Добрый прогноз»;
 № 41а — Политехнический лицей НТУУ «КПИ»;
 № 46 — Киевский спортивный лицей-интернат;
65 Клиника ISIDa
 № 69 — детская музыкальная школа им. Кабалевского;
 № 75 — аптека № 38 КП «Фармация»;
 № 77а — школа № 310 «Творчество»;
 № 87 — отделение связи № 126;

Изображения

Литература

Ссылки 
 Бульвар Вацлава Гавела на сервисе Яндекс.Панорамы.

Соломенский район
Бульвары Киева